Ржа́кса  — рабочий посёлок в Тамбовской области России. Административный центр Ржаксинского района, в составе которого образует Ржаксинский поссовет.

География 
Расположен в 73 км к юго-востоку от Тамбова. Одноимённая железнодорожная станция на линии Тамбов — Балашов Юго-Восточной железной дороги.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1822 году.

Статус посёлка городского типа (рабочего посёлка) — с 1968 года.

Население

Экономика 
 Кирпичный завод (не работает) 
 Лимонадный цех
 Чакинская нефтебаза
 Колхоз имени В. И. Ленина
 Колхоз Первомайский
 Ржаксинский элеватор 
 Дорожно-транспортная компания ДПМК
 Автопарк

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Музыкальная школа
 Библиотека
 Спортивная школа
 Стадион 
 Ледовый каток (хоккейный)
 Две школы
 Одно кафе
 Рынок (по средам)
 Заброшенный аэродром
 Ржаксинская ЦРБ

Русская православная церковь 
 Церковь

Достопримечательности 
 Мемориал защитникам Родины во Второй Мировой войне
 Памятник Неизвестному солдату
 Памятник Ленину
 Парк культуры и отдыха
 Мемориальная доска памяти С. В. Рахманинова на вокзале

Примечания

Ссылки 

 Ржакса — Первый сайт посвящённый Ржаксинскому району
 
 terrus.ru — база данных России
 Поссовет на сайте района

Посёлки городского типа Тамбовской области
Населённые пункты Ржаксинского района
Районные центры Тамбовской области
Муниципальные образования Ржаксинского района
Городские поселения Тамбовской области